-{XXV}- Олимпијске игре су одржане у 1992. године у Барселони, у Шпанији. Кандидати за домаћина су још били Амстердам, Београд, Бирмингем, Бризбејн и Париз, али се МОК одлучио за Барселону, родни град тадашњег председника МОК Хуана Антонија Самарана.

Након Игара у Минхену 1972. ово су биле прве Игре на којима су учествовале све чланице Међународног олимпијског покрета, након низа Игара на којима су забележени бојкоти појединих држава. Након 28-годишње суспензије поново је дозвољен наступ Јужноафричкој Републици, а Немачка је поновно наступала уједињена. Распадом Совјетског Савеза прибалтичке земље (Естонија, Летонија и Литванија) су наступале одвојено, док су остале чланице бивше државе наступиле као Здружени совјетски тим. Први пут су самостално наступиле и бивше републике из Југославије (Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина), док су Македонија и такмичари из остатка Југославије због санкција добили право наступа само као Независни олимпијски тим.

Игре су отворене спектакуларном церемонијом, на којој је олимпијски пламен пренесен до велике бакље на стадиону стрелом коју је испалио стреличар Антонио Реболо. Телевизијски снимци су касније показали да је испаљена стрела у ствари промашила бакљу и пала иза ње, а ватра је упаљена коришћењем резервног механизма. Музичка тема игара била је песма "-{Barcelona}-", коју је посебно за ове игре написао Фреди Меркјури, а одмах је постала велики хит.

У програм Игара је уврштен бадминтон, бејзбол (након што је шест пута био демонстрациони спорт) и џудо за жене, а поново је у програм враћен и кајак и кану на дивљим водама (дисциплина слалом).

У такмичарском програму су се истакнули следећи појединци и догађаји:
 У кошарци је дозвола наступа на Играма професионалним спортистима довела до састављања по многима најјаче кошаркашке екипе свих времена, екипе САД која је одмах добила назив Тим снова. Ова екипа, предвођена играчима као што су Мајкл Џордан (), Меџик Џонсон () и Лери Бирд () је релативно лако дошла до златне медаље.
 Гимнастичар Витали Шчербо () из Здруженог совјетског тима (иначе Белорус) је освојио шест злата, од чега пет појединачно и шесто у тимском такмичењу.
 У такмичењу у скоковима у воду једно злато је освојила Фу Мингксиа из Кине, иако је у том тренутку имала мање од 14 година.
 Руски пливачи су доминирали слободним стилом, Александар Попов () и Јевгениј Садовиј () су освојили по два појединачна злата, а Садовиј и треће у штафети. Код жена је Кристина Егерсеги () из Мађарске освојила три појединачна злата.

Попис спортова 

(Пливање, синхронизовано пливање, ватерполо и скокови у воду се сматрају различитим дисциплинама истог спорта)

Демонстрациони спортови су били баскијски пелота, хокеј на котураљкама и теквондо.

Распоред такмичења

Биланс медаља 
(Медаље домаћина посебно истакнуте)

Спољашње везе 
Извештај са ОИ 1992. године (књига 5)

Спорт у Барселони
Спорт у 1992.